Indiërs in Madagaskar
 Karana (geslacht), een geslacht van vlinders